Кормо () — коммуна во Франции, департамент Об
 Кормо () — коммуна во Франции, департамент Эн
 Кормо, Ивонн (урождённая Беатрис Ивонн Бистерфельд; 1909—1997) — французская и британская разведчица времён Второй мировой.